Georg Linde kan syfta på:

* Georg Linde (1787—1847), dansk officer och kammarherre
 Georg Linde (1850—1922), dansk överintendent
 Georg Linde (1852—1936), dansk läkare